Лю́блинский — топонимическая фамилия, распространённая среди евреев и поляков; женский вариант: . 
 Известные носители 
 Люблинский, Александр Исаакович (1873—?) — российский юрист, служащий Министерства юстиции, публицист, автор статей в ЭСБЕ.
 Люблинский, Виктор Александрович (1918—1982) — советский шахматист, мастер спорта СССР (1946), Заслуженный тренер РСФСР (1969), международный арбитр (1980). Журналист.
 Люблинский, Владимир Сергеевич (1903—1968) — советский историк-медиевист, книговед, палеограф.
 Люблинский, Исаак Васильевич (1844—1902) — российский юрист, адвокат, составитель юридических справочников, отец А. И. и П. И. Люблинских.
 Люблинский, Павел Исаакович (1882—1938) — российский, советский учёный-юрист, криминолог, доктор юридических наук, профессор.
 Люблинский, Самуэль (, 1868—1910) — немецкий литературный критик.
 Люблинский, Юлиан Казимирович (1798—1873) — декабрист.



Топоним 
 Люблинский — посёлок в Бобровском районе Воронежской области.
 Люблинский — бывший посёлок городского типа, ныне вошедший в черту Москвы.

См. также 
 Люблинский пруд — пруд на юго-востоке Москвы
 Люблинский район (Москва)